Tom ou Thomas Davis peut désigner :

 Thomas Osborne Davis, écrivain et homme politique irlandais ;
 Thomas Osborne Davis, parlementaire canadien ;
 Thomas Clayton Davis (1889-1960), homme politique canadien en Saskatchewan ;
 Thomas F. Davis (1804-1871), évêque épiscopalien ;
 Thomas M. Davis homme politique américain en Virginie ;
 Thomas Davis pirate servant sous les ordres du Capitaine Samuel Bellamy ;
 Thomas Davis compositeur de jazz et professeur américain ;
 Thomas Davis (1983-), joueur de football américain ;
 Thomas Davis, homme politique américain du Texas ;
 Tom Davis (1952-2012), acteur et humoriste américain ;
 Tom Davis (1917-2007), premier ministre des îles Cook et ancien chercheur pour la NASA ;
 Tom Davis, entraîneur de basketball ;
 Tom Davis (1894-?), joueur de rugby à XV australien.